Prelude, een instrumentaal voorspel, zonder een vastliggende vorm
Preludes (Chopin), 24 werken van Chopin, geschreven voor piano solo
Préludes (Debussy), door de Franse componist Claude Debussy geschreven muziekstukken voor piano 2-handig
Preludes (Matthews), een compositie van de Britse componist Colin Matthews
Preludes (Palmgren), een compositie van de Finse componist Selim Palmgren
Preludes, Op. 23  (Rachmaninov) en Preludes, Op. 32  (Rachmaninov) van Sergej Rachmaninov